Pitkin kan syfta på:

 Frederick Walker Pitkin (1837–1886), amerikansk politiker

Geografi
 Pitkin, Colorado
 Pitkin, Louisiana

Se även 
 Pitkin County